Gravez est un patronyme porté notamment par :

 Hilaire Gravez (1889-1974), homme politique belge nationaliste-flamand ;
 Théodore-Joseph Gravez (1810-1883), prêtre belge.